Села:
 Хрестище — Донецька область, Слов'янський район
 Хрестище — Харківська область, Красноградський район